Pinta pode se referir a:

Pinta - sinónimo de nevo, mancha na pele 
Pinta (doença) - doença de pele causada pelo Treponema pallidum carateum
Pinto (medida) - antiga unidade de medida de volumes
Pinta (caravela) - caravela utilizada por Colombo
Ilha Pinta - ilha das Galápagos, no Equador
 Pinta (software) - um editor de imagens similar ao paint.net
Desambiguação